Holk steht für:
 Holk, ein mittelalterlicher Schiffstyp
 Hulk (Schiffstyp), ein antriebsloses, meist älteres Schiff
 Holck, auch Holk, ein schleswigsches Adelsgeschlecht

 Vorname
 Holk Cruse (* 1942), deutscher Biologe
 Holk Freytag (* 1943), deutscher Dramaturg, Regisseur und Intendant

 Familienname
 Björn Holk (* 1981), deutscher Ringer
 Freder van Holk (eigentlich Paul Alfred Müller; 1901–1970), deutscher Schriftsteller
 Heinrich von Holk (1599–1633), General im Dreißigjährigen Krieg, zunächst auf Seite der Schweden später unter Wallenstein
 Jacob Holk (wirksam 1379–1416), Kaufmann und Ratsherr der Hansestadt Lübeck

 Fiktive Person
 Graf Holk von Holkenäs, Hauptfigur von Theodor Fontanes Roman Unwiederbringlich

Siehe auch:
 Holck (Begriffsklärung)
 Hölk